Vápenky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Vápenky, Ortsteil von Nová Lhota, Okres Hodonín
 Vápenky, Ansiedlung in der Gemeinde Krouna, Okres Chrudim
 Vápenky, Einschicht in der Gemeinde Ochoz u Tišnova, Okres Brno-venkov